«Невеста?» — первый сингл группы «Мумий Тролль» с альбома «Точно ртуть алоэ», вышедший 8 ноября 1999 года. Сингл издан в двух версиях, в каждой из которых по 4 трека, но трек-листы разные, одинаковы лишь первые треки.

О сингле 
 Ремиксы частенько дают старым хитам новую жизнь. Так, ремикс диджея Ram’a на «Забавы», включенный в сингл «Невеста?», вошёл в чарты практически всех крупнейших радиостанций, а на одной из них ставший в итоге песней 1999 года.

Списки композиций

Версия 1

Версия 2

Выходные данные 
 Песни: Мумий Тролль / Илья Лагутенко
 Музыканты: Илья Лагутенко, Евгений Звидённый, Олег Пунгин, Юрий Цалер
 Ремиксы: Deadушки, DJ Ram, S. Murphy & R. Blake
 Live: запись произведена одним счастливым туристом непрофессиональным способом на бытовую звукозаписывающую камеру в помещении клуба Uchujin? Hakodate, Japan, 14.09.99
 Оформление обложки: фото — О. Михеев, дизайн — Василий Смирнов, концепция — МТ Дизайн, К. Пеньков

Ссылки 
 .

Синглы группы «Мумий Тролль»